Александр Николаевич Жура́вченко (1884—1964) — советский учёный в области самолётостроения.

Биография 
Родился 10 (22 июня) 1884 года в Киеве (Российская империя).

Во время Первой мировой войны в 1914—1916 годах служил в эскадре воздушных кораблей «Илья Муромец» лётчиком-наблюдателем на аэроплане «Илья Муромец» № 5 под командованием Г. В. Алехновича. В 1915 году создал ветрочёт — прибор, позволяющий определять основные данные для прицельного сбрасывания бомб и аэронавигационных расчётов.

В 1918 году окончил Петроградскую артиллерийскую академию.

С 1919 года работал в ЦАГИ. Также преподавал в ряде вузов Москвы и Ленинграда (в том числе ЛПИ).

Доктор технических наук (1934), профессор (1925).

Умер 21 августа 1964 года. Похоронен в Москве на Головинском кладбище.

Сочинения 
 Артиллерийские вопросы авиации, СПБ. 1917;
 Методы решения задач штопора и устойчивости, управляемости самолёта при потере скорости, М. — Л., 1934

Награды и премии 
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1940)
 Сталинская премия второй степени (1943) — за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники.
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за работу в области самолётного оборудования
 орден Ленина (16.09.1945)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (11.07.1943; 16.09.1945)
 орден Красной Звезды (22.12.1933)
 медали

Источники 
 Большая советская энциклопедия, Том 9. Сов. энциклопедия, 1972

Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Похороненные на Головинском кладбище
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета